Ženská dvouhra Palermo Ladies Open 2022 probíhala ve druhé polovině července 2022. Do singlové soutěže palermského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Američanka Danielle Collinsová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala šestá nasazená Rumunka Irina-Camelia Beguová, jež ve finále za 93 minut zdolala 23letou Italku Lucii Bronzettiovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo  pátý singlový titul na okruhu WTA Tour, druhý antukový a první od Bucharest Open 2017. Světová osmasedmdesátka Bronzettiová ve finálových duelech túry WTA debutovala. Na 31leté Beguové se neprojevily známky únavy ze semifinále hraného během noci před finále. Po 3 hodinách a 12 minutách v něm udolala Saru Sorribesovou Tormovou. Duel skončil až v 1:40 hodin po půlnoci. Pro Sorribesovou Tormovou to byl v roce 2022 již pátý zápas trvající déle než tři hodiny.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Palermo Ladies Open
WTA Tour 2022